Асла́н Ибраги́мович Абаши́дзе (; ) — государственный и политический деятель Грузии, руководитель Аджарской автономной республики (1991—2004).

Происхождение 
Происходит из исламизированной ветви князей Абашидзе, которая с конца XVI века правила аджарцами под верховным руководством османского султана. В 1918—1921 годах его дед Мемед Абашидзе, писатель и переводчик, стал председателем первого парламента (меджлиса) Аджарии, удержал Аджарию в составе Грузии, не допустив турецкой оккупации. В 1938 году, в ходе сталинских репрессий, Мемед Абашидзе был расстрелян, а его сын Ибрагим (за два месяца до рождения сына Аслана) был арестован и выслан в Сибирь. Мать — Шаэстер Бежанидзе происходила из аристократического рода, владевшего северной Аджарией.

Биография

Начало карьеры 
Окончил историко-филологический факультет Батумского педагогического института (1962) и факультет планирования народного хозяйства Тбилисского государственного университета (1984). В 1962 году был осуждён на два года условно за хранение огнестрельного оружия и злостное хулиганство. Преподавал в музыкальном училище, возглавлял ПТУ, занимался комсомольской работой. В эти годы близко познакомился со старшим братом Эдуарда Шеварднадзе — Гиппократом, работавшим в то время председателем Комитета по профтехобразованию Грузинской ССР.

С 1981 года — заместитель председателя исполкома Батумского горсовета, с 1984 года — министр бытового обслуживания населения Аджарской АССР, с 1986 года — заместитель министра бытового обслуживания населения Грузинской ССР, затем — президент госконцерна по бытовому обслуживанию населения «Грузбытсервис».

Во главе Аджарии 
В марте 1991 года при поддержке Звиада Гамсахурдия, с которым был знаком с детства, стал и. о. председателя Верховного совета Аджарии, а в июле того же года избран председателем Верховного совета Аджарии (был переизбран на этот пост в 1996 году). При этом Гамсахурдия в качестве основного условия избрания поставил Абашидзе задачу постепенного упразднения автономного статуса Аджарии. В 1991—1995 одновременно являлся заместителем Председателя парламента Грузии.

19 августа 1991 года, узнав о путче в Москве, сообщил об этом по телефону Гамсахурдии и убедил его принять все требования ГКЧП. После начала в декабре 1991 года гражданской войны создал собственную армию в качестве противовеса вооружённым группировкам, объединявшим сторонников и противников З. Гамсахурдия. В 1992 году возглавил политическую партию «Всегрузинский союз возрождения» (c 1997 — «Союз демократического возрождения Грузии»), которая на выборах парламента Грузии 1992 и 1995 годах добилась определённого успеха и создала парламентскую фракцию.

28 сентября 1992 года фактически объявил независимость экономических структур автономии от Тбилиси. В отличие от руководства Абхазии и Южной Осетии, не пытался добиваться независимости Аджарии и развивал её как «свободную экономическую зону» с правом оставления таможенных сборов в республике. Предоставил максимально льготный режим дислоцированной около Батуми российской военной базе. В марте 1994 года приветствовал вступление Грузии в СНГ. По сообщениям СМИ поддерживал дружеские отношения с мэром Москвы Юрием Лужковым.

По словам Абашидзе на него было совершено 17 покушений, хотя аджарская оппозиция считала большинство из них сфальсифицированными.

В 2000 году был кандидатом на пост президента Грузии, но снял свою кандидатуру в пользу Э. Шеварднадзе, несмотря на то, что в выборах участвовал представитель возглавляемого Абашидзе блока «Возрождение Грузии» Д. Патиашвили. В том же году на безальтернативной основе избран главой Аджарии, получив 99 % голосов при явке избирателей, составившей 90 %.

Конфликт с Тбилиси 

После «революции роз» у Аслана Абашидзе не сложились отношения с Михаилом Саакашвили. В апреле 2004 года Саакашвили заявил, что «клан Абашидзе является бандой преступников, убийц и наркодилеров», после чего в мае ввёл в Аджарии прямое президентское правление. К границам автономной республики был переброшен грузинский спецназ, которому с другой стороны противостояли силы МВД Аджарии. Масштабный вооружённый конфликт был предотвращён в результате переговоров между Россией и Грузией, так как первая пообещала не противодействовать восстановлению контроля Тбилиси над автономией и вывезти из Аджарии Абашидзе в обмен на гарантии неприкосновенности, которые Михаил Саакашвили публично дал ему в эфире центральных телеканалов. 5 мая 2004 года Абашидзе подал в отставку, а на следующий день в Батуми прибыл самолёт с руководителем Совета безопасности РФ Игорем Ивановым, который в тот же день вывез Абашидзе в Москву (где он теперь и проживает).

В декабре 2005 года Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело и объявила Абашидзе в розыск по обвинению в терроризме, превышении служебных полномочий и присвоении государственного имущества. Кроме того, по заявлению Генпрокуратуры Грузии, Аслан Абашидзе в течение многих лет препятствовал перечислению в центральный бюджет налогов из руководимой им Аджарии, что является прямым нарушением грузинского налогового законодательства и превышением служебных полномочий. Личное имущество Абашидзе, которое он не успел вывезти из Грузии, было конфисковано и выставлено на аукцион.

В окружении Саакашвили утверждали, что Аслан Абашидзе «не прекратил провокационную политическую деятельность», установив контакты с бывшим руководителем службы госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, разыскиваемым властями Грузии по обвинению в организации нескольких терактов.

В марте 2006 года против Абашидзе было выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве в 1991 году заместителя председателя парламента Аджарии . 22 января 2007 года Батумский городской суд заочно приговорил Аслана Абашидзе к 15 годам лишения свободы и выплате в бюджет Грузии около $60 млн. Был объявлен в международный розыск по линии «Интерпола».

Награды 
Аслан Абашидзе имел звание генерал-майора грузинской армии и полковника российской армии. Хобби: рисование, скульптура.

Награждён орденами «Знак Почёта» и Дружбы народов, почётным знаком Российской Федерации «За службу на Кавказе», Орденом Вахтанга Горгасала 1-й степени. Рыцарь Мальтийского ордена (1997). Лауреат премии имени Ф. Нансена. По инициативе космонавта Германа Титова имя Аслана Абашидзе присвоено звезде в созвездии Стрельца.

Почётный академик Российской Академии педагогических наук и Академии политических наук Грузии, академик Международной академии информатизации.

Семья 
Первая жена Аслана Абашидзе — Магули Гогитидзе (1951—2003) — по профессии музыкант, была председателем Фонда культуры Аджарии и Аджарской региональной организации «Женщины Грузии — за мир и жизнь». Вторая жена — Анна (1972 г.р.), армянка по происхождению.

Имеет троих детей и внука. От первого брака дочь Диана (1970 г. р.) и сын Георгий (1976 г. р., до отставки Аслана Абашидзе он занимал пост мэра Батуми). От второго брака сын Александр (2017 г.р.).

Примечания 

Выпускники экономического факультета Тбилисского государственного университета
Депутаты Батумского городского совета
Коммунисты Грузии
Директора средних специальных учебных заведений‎
Министры Аджарской АССР
Председатели Верховного Совета Аджарии
Депутаты Парламента Грузии
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 12-го созыва
Политические эмигранты